Boylen ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Boylen (* 1947), englischer Fußballspieler und Politiker
 Frank Boylen (1878–1938), englischer Rugby-Union-Spieler
 John Boylen (1898–1961), schottischer Fußballspieler
 Robert Boylen (1901–1955), australischer Politiker

Siehe auch:
 Boylan
 Boilen